Теорема Кёбе - одно из следующих утверждений:
 Теорема Кёбе покрытия
 Теорема Кёбе искажения
 Теорема Кёбе об отображении